Abdesselam  est un prénom ou un patronyme.

Variantes 
 Abdessalam
 
 Abdelsalam
 Abdossalam
 Abdoussalam
 Abdesçlem
 

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour :
 -  -  - .

Patronyme 

 Bélaïd Abdesselam (1928-2020), homme politique algérien ;
 Farouk Abdesselem (1991-), karatéka français ;
 Robert Abdesselam (1920-2006), joueur de tennis, avocat et homme politique français.

Autre 
 Bab Sidi Abdessalem, une des portes de la médina de Tunis

Prénom arabe
Homonymie de patronyme